Clarisas puede referirse a:

 Orden de las hermanas pobres de Santa Clara (Ordo Sanctæ Claræ), fundadas a partir de 1211;
 Clarisas coletinas (Ordo Sanctæ Claræ reformationis ab Coleta), fundadas en 1410;
 Orden de Clarisas Capuchinas (Ordo Sanctæ Claræ Capvccinarvm), fundadas en 1533.